Курилко Михайло Іванович (1880—1969) — український театральний художник і архітектор, заслужений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Сталінської премії.
 Курилко Олексій Леонідович (* 1976) — український актор, письменник, драматург та радіоведучий.
 Курилко Сергій Вікторович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Курилко-Рюмін Михайло Михайлович (1923—2012) — російський художник театру, народний художник Росії.